Абаджиев или Абаджийски са български родови имена, произлизащи от занаята абаджийство, упражняван най-вероятно от основателя на рода.

Думата „абаджия“ (или „тъканджия“ – майстор или продавач на груб вълнен плат, наречен „аба“, или дрехи) има корен в турската дума abacı (абаджъ̀).

Личности с такова родово име 
 Абаджиев
 Васко Абаджиев (1926 – 1974), български цигулар виртуоз
 Георги Абаджиев (1859 – 1940), български военен деец
 Георги Абаджиев (1910 – 1963), български и македонски писател
 Димитър Абаджиев (1965), български политик
 Иван Абаджиев (пояснение) – пояснителна страница за няколко души
 Любомир Абаджиев (1934 – 1995), български актьор
 Маргарит Абаджиев (1965), български писател
 Нестор Абаджиев (1851 – ?), български търговец
 Никола Абаджиев (1883 – 1941), български цигулар
 Стефан Абаджиев (Теко) (1934), български футболист

 Абаджиева
 Лилия Абаджиева (1966), българска театрална режисьорка

Вижте също 
 Абаджийство

Български фамилни имена